RN 44 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 44, Frankreich
 Route nationale 44 (Madagaskar)
 Ruta 44 (Chile)